Puchar Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2015 odbywał się w dniach 22 sierpnia - 6 września 2015 w Japonii. Turniej był pierwszą okazją do zakwalifikowania się do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio. Awans do turnieju olimpijskiego uzyskały reprezentacje Chin i Serbii.

Składy drużyn

Kwalifikacje

Hale sportowe

Rozgrywki

Terminarz i wyniki

1. runda

Grupa A 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa B 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

2. runda

Grupa A 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa B 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

3. runda

Grupa A 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa B 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Zobacz też 
 Puchar Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2015

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Puchar Świata w piłce siatkowej
2015 w piłce siatkowej
Piłka siatkowa w Japonii
2015 w Japonii